Каресуандо (; , , ) — населённый пункт в коммуне Кируна лена Норрботтен, в Швеции. Самый северный населённый пункт Швеции.

Население по данным на 2010 год составляет 303 человека. Расположена на берегу реки Муониоэльвен, на границе с Финляндией. На финской стороне границе находится деревня  (около 140 человек), соединённая со Швецией мостом. Средняя температура июля составляет 13 °С со средним максимумом 19 °С, средняя температура января — −11 °С со средним минимумом −16 °С.

Является конечным северным пунктом Европейского маршрута E45. В деревне имеются школа, детский сад, церковь, АЗС, магазины, почтовое отделение и другие объекты инфраструктуры.

В Каресуандо с 1826 по 1849 год служил викарием учёный и проповедник Ларс Лестадиус (1800—1861), основатель лестадианства.

Население

См. также 
 Принудительное переселение каресуандских саамов

Примечания

Ссылки 
 Karesuando.se

Населённые пункты Швеции